Lusibaea ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Lusibaea (* 1970), salomonischer Politiker
 Vika Lusibaea (* 1964), salomonische Politikerin